Podvis est un toponyme qui peut désigner :
en Bulgarie (le nom étant écrit ) 
Podvis, village de l'obchtina de Soungourlare, situé dans l'oblast de Bourgas ;
Podvis, village de l'obchtina de Smolyan, situé dans l'oblast de Smolyan ;
en Macédoine (le nom étant écrit ) 
Podvis, village de la municipalité de Kitchevo ;
Podvis, village de la municipalité de Krivogachtani ;
en Serbie (le nom étant également écrit ) 
Podvis, village serbe de la municipalité de Knjaževac, situé dans le district de Zaječar.